Храм Святой Людмилы — название нескольких христианских храмов, освящённых в честь святой Людмилы Чешской:

 Храм Святой Людмилы (Винограды) — приходской католический храм в Праге в районе Винограды.
 Храм Святой Людмилы (Горни Почернице) — католический храм в Праге в районе Горни Почернице.
 Храм Святой Людмилы (Тетин) — католический храм в Тетине (район Бероун, Чехия).